Runeberg puede referirse a:
Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), poeta , padre de Walter Magnus.
Walter Magnus Runeberg (1838-1920), escultor , hijo del poeta.